Алекса́ндр Ива́нович Ба́лин (27 февраля 1890, Томск — 6 декабря 1937, Иркутск) — русский советский поэт.

Член Союза писателей СССР.

Биография 
Родился 27 февраля (по некоторым источникам — 28 февраля) 1890 года в Томске. Окончил Казанский университет.

С 1923 года жил и работал в Иркутске.

В 1937 году был репрессирован. Расстрелян 6 декабря 1937 года. Реабилитирован посмертно.

Творчество 
В 1908 году начал печатать стихи.

Публиковался в журналах «Будущая Сибирь», «Красные зори», «Сибирские огни», «Сибирский рассвет», коллективных сборниках и альманахах — «Новая Сибирь», «Переплав», «Прибайкалье», «Сверстники», «Стремительные годы», «Хвойный ветер», в газетах Барнаула, Владивостока, Иркутска, Казани, Томска.

В 1934 году вышла первая книга — сборник стихов «Берег» — единственное прижизненное издание, ставшее библиографической редкостью.

В 1960-е годы стихи вновь публикуются в журнале «Сибирские огни», альманахе «Ангара», газетах «Восточно-Сибирская правда» и «Советская молодёжь».

В 1965 году стихи были включены в сборник «Поэты 20—30-х годов», который вышел в Новосибирске в серии «Библиотека сибирской поэзии».

В 1966 году в Иркутске в Восточно-Сибирском книжном издательстве вышел сборник стихов «Возвращение», включающий воспоминания о поэте.

Библиография 
 Берег: Лирика. — Иркутск: Востсибкрайиздат, 1934. — 64 с. — 3000 экз.
 Возвращение: Стихи. — Иркутск: Вост.-Сиб. кн. изд-во, 1966. — 142 с.

Примечания

Литература 
 Писатели Восточной Сибири: Биобиблиографический указатель — Иркутск: Вост.-Сиб. кн. изд-во, 1973. — С. 63. — 332 с. — 5000 экз.
 Писатели Восточной Сибири: Биобиблиографический указатель — Иркутск: Вост.-Сиб. кн. изд-во, 1983. — С. 39—40. — 268 с. — 5000 экз.
 Смирнов Р. И. А. И. Балин // Литературная Сибирь: Критико-биобилиогр. словарь писателей Вост. Сибири / Сост. В. П. Трушкин, В. Г. Волкова. — Иркутск: Вост.-Сиб. кн. изд-во, 1986. — Т. 1. — С. 231—232. — 304 с. — 10000 экз.
 Стародумов В. П. Александр Балин // Иркутск: Бег времени: в 2 т. — Т. 1: Слово о городе. — Иркутск: Сибирская книга, 2011. — С. 324—331. — 720 с. — 1000 экз.
 Трушкин В. П. Рыцарь поэзии // Трушкин В. П. Литературный Иркутск. — Иркутск: Вост.-Сиб. кн. изд-во, 1981. — С. 249—260. — 352 с. — 5000 экз.

Ссылки 
 Александр Балин на сайте Иркипедия

Писатели СССР
Писатели России по алфавиту
Писатели России XX века
Русские писатели по алфавиту
Русские писатели XX века
Русские поэты
Писатели Иркутска
Члены Союза писателей СССР
Выпускники Казанского университета
Деятели культуры и искусства, репрессированные в СССР
Казнённые писатели
Посмертно реабилитированные в СССР
Казнённые поэты